10-й сезон Мирового тура UCI — велошоссейного сезонного турнира 2020 года.

Обзор сезона 
Сезон стартовал 21 января 1-м этапом Тура Даун Андер. Планировалось 15 многодневных и 21 однодневная гонка. Завершился финальным этапом Вуэльты Испании 8 ноября.

Состав команд претерпел ряд изменений. Добавилась французская команд , имевшая аналогичный статус до 2009 года в рамках ПроТур UCI. Швейцарскую , в результате продажи лицензии, сменила израильская . Также изменения коснулись и названий некоторых команд:  → ,  → ,  → .

Изменения произошли и среди допуска к гонкам команд категории ProContinental Team, сменивших своё название UCI ProTeam:
 на все гонки Мирового тура приглашение получила французская 
Команда TOTAL DIRECT ENERGIE приглашена на все гонки Мирового Тура (UCI WorldTour), включая Классик Серию (UCI Classics Series).
 на все гонки Классик Серии (UCI Classics Series) приглашение получила бельгийская 

По сравнению с предыдущим годом календарь претерпел ряд изменений:
 исчезли две гонки — Тур Турции и Тур Калифорнии.
 из-за Олимпийский игр в Токио произошло смещение сроков проведения ряда гонок с июля по сентябрь:
 начало гранд-туров Тур де Франс и Вуэльта Испании сдвинулось на 10 дней вперёд
 Тур Польши и БинкБанк Тур проходившие между вышеуказанными гранд-турами Тур де Франс и Вуэльта Испании наложились теперь на них
 Лондон — Суррей Классик совпал с Классикой Гамбурга
 Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля расположились после окончания Вуэльта Испании

Участники

Регламент

Категории гонок 
 Категория 1 : Тур де Франс
 Категория 2 : Джиро д'Италия и Вуэльта Испании
 Категория 3 : Милан — Сан-Ремо, Тур Фландрии, Париж — Рубе, Льеж — Бастонь — Льеж и Джиро ди Ломбардия
 Категория 4 : Тур Даун Андер, Париж — Ницца, Тиррено — Адриатико, Гент — Вевельгем, Амстел Голд Рейс, Тур Романдии, Критериум Дофине, Тур Швейцарии, Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля
 Категория 5 : Страде Бьянке, E3 Харелбеке , Вуэльта Каталонии, Тур Страны Басков, Флеш Валонь, Классика Сан-Себастьяна, Тур Польши, БинкБанк Тур, Классика Гамбурга и Бретань Классик
 Категория 6 : Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд, Омлоп Хет Ниувсблад, Тур ОАЭ, Три дня Брюгге — Де-Панне, Дварс дор Фландерен, Эшборн — Франкфурт, Тур Калифорнии, Лондон — Суррей Классик, Тур Турции и Тур Гуанси

Начисляемые очки 
Итоговые результаты гонки

Дополнительные показатели

Календарь

Итоговый рейтинг 
Итоговые рейтинги не определялись.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт UCI (шоссе)